Jana Cova, nascida Jana Irrova, (Praga, 13 de abril de 1980) é uma atriz pornográfica checa especializada principalmente em lesbianismo e pornografia de fetichismo.

Biografia 
Ela apareceu em muitos filmes pornográficos com outras mulheres e ganhou seu lugar em muitas revistas. Jana foi apresentada em muitas revistas masculinas como Hustler, Penthouse, "High Society", "Perfect 10", "Leg Show" e "Revista Club International". Foi também a "Pet Penthouse" de abril de 2003 e modelo da capa.

Filmografia parcial 
 Generation XXX
 Jack's Playground # 5, # 26
 North Pole # 34
 Pussyman's Decadent Divas # 19, # 23
 Real Female Masturbation # 15, # 16
 Solo Erotica # 2, # 4
 Stocking Secrets # 1, # 2
 Welcome To The Valley # 2, # 4

Prêmios 
 2007: AVN Award – "Best All-Girl Sex Scene - Video" – Island Fever 4 (venceu)
 2009: AVN Award – Best All-Girl 3-Way Sex Scene por Jack's Big Ass Show 7 e Jana Cova: Video Nasty (indicada)
 2009: AVN Award – Best Solo Sex Scene – Jana Cova Erotique (indicada)
 2010: AVN Award - Best All-Girl Three-Way Sex Scene – Jana Cova's Juice (indicada)

Ligações externas 

 
 
 
 

Atores pornográficos da Chéquia
Modelos de capa da Penthouse
Naturais de Praga